Die Abkürzung BICC steht für:
 Bearer Independent Call Control, ein Signalisierungsprotokoll
 Bonn International Centre for Conflict Studies, ehemals Bonn International Centre for Conversion, Friedensforschungsinstitut in Bonn
 Business Intelligence Competency Center, Kompetenzzentrum für Geschäftsanalytik, funktionsübergreifendes Team innerhalb einer Organisation

Siehe auch:
 BIC
 BIK

BICC